Friedhof Eutin steht für:

 Alter Eutiner Friedhof
 Jüdischer Friedhof (Eutin)